Eine Erholungsregression ist ein psychologischer Begriff, der u. a. in der Musiktherapie Anwendung findet.

Bei Rudolf Burkhardt entspricht die Erholungsregression einer „emotionalen Katharsis … die zur psychophysischen Harmonisierung der Persönlichkeit beitragen können.“ Bei Sigmund Freud kann Erholungsregression „im Sinne eines Zu-sich-selbst-Kommens, einer Selbstfindung … gefördert werden durch Musik mit bestimmten Rhythmus- und Klangelementen, die auf die mütterlichen Rhythmen des Herzschlages, der Atmung und Körperbewegungen während der Embryonalzeit zurückverweisen“, ein Erholungsregressionsbegriff, den Rolando Omar Benenzon und Gunter Clauser aufgriffen. Eine „Erholungsregression“ im Sinne Freuds kann erfolgen, „indem sich beim Musikmalen ein Weg zum ‚schöpferischen Grund‘ … eröffnet … Diese wird noch dadurch unterstützt, dass keine Leistungen erwartet werden, keine künstlerischen Schöpfungen, die einer Bewertung unterliegen. Das persönlichkeitsspezifische Wie ist bedeutungsvoller als das Was der Leistung.“ „Durch Stimulation des Vagotonus können funktionelle Dysregulationen positiv beeinflusst sowie eine Erholungsregression gefördert werden.“

Einzelnachweise 

Psychoanalyse